Katastrofizm (kultura) – dekadencka postawa wyrażająca przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji
 Katastrofizm (geologia) – teoria geologiczna i biologiczna, w myśl której gwałtowne przemiany geologiczne, niemające odpowiedników w zdarzeniach obserwowanych współcześnie, doprowadzają do fundamentalnych przemian świata biologicznego.